Чемпіонат Франції 2008—2009 () — 71-й сезон чемпіонату Франції з футболу. Чемпіоном вшосте в історії став Бордо.

Команди учасники першості

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Ліга 1 на soccerway 

Ліга 1
Франція
Франція
2008 у французькому спорті
2009 у французькому спорті